Сергей Михайлович Айзико́вич (род. 2 августа 1951 Петропавловск-Камчатский) — российский учёный, заведующий лабораторией функционально-градиентных и композиционных материалов Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Биография 
В 1980 году получил научную степень кандидата физико-математических наук.

В 2003 году получил научную степень доктора физико-математических наук.

С 1974 года — младший научный сотрудник, с 1979 года — старший научный сотрудник, в 1993 года — ведущий научный сотрудник НИИ механики и прикладной математики РГУ.

С 2005 года работал ведущим научным сотрудником Управлении Научных Исследований ДГТУ. В 2010 году возглавлял научно-образовательный центр «Материалы». С 2011 года по настоящее время является заведующим лабораторией «Функционально-градиентные и композиционные материалы».

Научная деятельность 
Основные направления научной работы — механика контактных взаимодействий и механика разрушения функционально-градиентных деформируемых материалов, смешанные задачи, интегральные уравнения математической физики, обратные задачи теории упругости для функционально-градиентных сред.

Айзикович является автором 5 монографий и более 300 работ. Им разработаны новые методы решения статических смешанных задач теории упругости и электроупругости для функционально-градиентных сред.

Является рецензентом центральных международных журналов по механике ведущих издательств:
 Wiley — ZAMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics (с 2012 г. — н.в.);
 Elsevier — International Journal of Solids and Structures (c 2012 г. — н.в.);
 Journal of Engineering Mechanics (с 2012 г. — н.в.);
 Acta Mechanica (с 2014 г. — н.в.);
 Multidiscipline Modeling in Materials and Structures (с 2014 г. — н.в.);
 Applied Mathematical Modelling (с 2016 г.- н.в.);
 Alexandria Engineering Journal (с 2016 г.- н.в.)

Занимаемые должности:

С 2007 г. — Член Национального комитета Сербии по теоретической и прикладной механике.

С 2014 г. — Эксперт Дирекции научно-технических программ Министерства образования и науки Российской Федерации.

С 2015 г. — Член экспертного совета ВАК по математике и механике.

С 2015 г. — Эксперт Российского научного фонда.

С 2015 г. — Эксперт Российского фонда фундаментальных исследований.

С 2016 г. — Эксперт Российской академии наук.

Награды и звания 
1983 — знак «Изобретатель СССР».

2011 — звание «Лучший инженер Дона» в номинациях «Лучший научный работник Дона» и «Лучший руководитель темы НИОКР Дона».

2015 — звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации».

2017 — медаль им. академика Ж. С. Ержанова национального комитета Республики Казахстан по теоретической и прикладной механике.

2018 — национальная премия «Профессор года» общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание».

Примечания

Ссылки 
 НОЦ «Материалы» ДГТУ
 Страница учёного на ResearchGate

Родившиеся 2 августа
Доктора физико-математических наук
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Ростовского государственного университета